Leif Wendt kan syfta på någon av följande:

Leif Wendt (född 1936), fotbollsspelare i Örebro SK och svenska landslaget.
Leif Wendt (född 1942), fotbollsspelare i Trelleborgs FF, IFK Malmö och Gais.